Het WTA-tennistoernooi van Sopot (officieel Prokom Open) van 2002 vond plaats van zondag 21 tot en met zaterdag 27 juli 2002 in de Poolse plaats Sopot. Het was de vijfde editie van het vrouwen­toernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Sopot 2002. Er werd gespeeld op gravelbanen.

Enkelspel 
Titelverdedigster Cristina Torrens Valero was het vijfde reekshoofd. Zij strandde al in de eerste ronde.

De als eerste geplaatste Italiaanse Silvia Farina-Elia kwam niet verder dan de tweede ronde.

Kwalificante Dinara Safina uit Rusland won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als zesde geplaatste Slowaakse Henrieta Nagyová, die halverwege de tweede set de strijd moest opgeven. Safina wist voor het eerst in haar loop­baan een WTA-toer­nooi op haar naam te schrij­ven. Zij won US$ 50.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelhoudsters Joannette Kruger en Francesca Schiavone hadden zich niet voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven.

Het eerste reekshoofd, Silvia Farina-Elia en Åsa Svensson, bereikte de halve finale. Daarin werden zij uitgeschakeld door de latere winnaressen.

Het als vierde geplaatste duo Svetlana Koeznetsova en Arantxa Sánchez Vicario won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het ongeplaatste Russische koppel Jevgenia Koelikovskaja en Jekaterina Sysojeva in twee sets. Het was hun eerste gezamen­lijke titel. De Spaanse Sánchez Vicario had daar­naast 64 eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; Russin Koeznetsova geen.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Sopot 2002
Sopot